Remme ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Remme (1892–1971), deutscher Lehrer und Bildhauer
 Rauno Remme (1969–2002), estnischer Komponist
 Roni Remme (* 1996), kanadische Skirennläuferin
 Stian Remme (* 1982), norwegischer Radrennfahrer
 Tilman Remme (* 1961), deutscher Historiker, Journalist und Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Reme